Incompatibilidad es el antónimo de compatibilidad. Puede referirse a:
 Autoincompatibilidad, incapacidad de una planta hermafrodita para producir semillas por autopolinización aunque presente gametos viables;
 Incompatibilidad Rh, una forma de enfermedad hemolítica del recién nacido que se desarrolla cuando una mujer embarazada tiene sangre Rh negativa y el bebé que lleva en su vientre tiene sangre Rh positiva;
 Incompatibilidad de cargos; como la recogida en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
 Incompatibilidad laboral;
 Incompatibilidad legal;
 Incompatibilidad moral.

Otros artículos relacionados con el concepto de incompatibilidad:
 Sistema de ecuaciones incompatible, en matemáticas, aquel que no admite solución.